Кропо́ткинская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Кропоткинская улица — улица в Геленджике Краснодарского края.
 Кропоткинская улица — улица в Дмитрове Московской области.
 Кропоткинская улица — название московской улицы Пречистенка в 1921—1990 годах.
 Кропоткинская улица — улица в станице Петропавловской Курганинского района Краснодарского края.
 Кропоткинская улица — улица в Сочи Краснодарского края.
 Кропоткинская улица — улица в посёлке Стрельна Санкт-Петербурга.

См. также 
 Улица Кропоткина
 Кропоткинский переулок
 Кропоткинский проезд — проезд в Мытищах Московской области
 «Кропоткинская» — станция метро